Goodeniaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Goodeniaceae ingår i ordningen asterordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Goodeniaceae 470 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Asterordningen
Goodeniaceae